Bolderaja (ryska: Болдерай, Болдерая, Больдераа, lettiska: Bolderāja) är en del av en befolkad plats i Lettland.   Den ligger i kommunen Riga, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Riga. Bolderaja ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Bolderaja är mycket platt. Havet är nära Bolderaja åt nordväst. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Bolderaja. Runt Bolderaja är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Riga,  km söder om Bolderaja. Runt Bolderaja är det i huvudsak tätbebyggt.

Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Referenser 

Del av en befolkad plats
Orter i Riga